Le terme harnais peut désigner :
 un harnais est  un équipement de sécurité permettant à une personne de s'attacher ou de se suspendre à une corde.
 Le syndrome du harnais (SDH) ou syndrome de suspension est un dérèglement physiologique touchant toutes personnes suspendues dans un harnais ou baudrier de manière prolongée, avec les membres inférieurs immobiles. 
 un harnais est un équipement complet d'un animal de trait ou de bât.
 un harnais est un accessoire de portage du musicien jouant un bois lourd comme le basson ou le saxophone.
 un harnais de tour est un système d'engrenages sur un tour.
 un sac-harnais est un équipement de parachutisme qui contient les parachutes et un harnais dans lequel prend place le parachutiste.